

Biologia 
Dolos – genere di granchi appartenenti alla famiglia Leucosiidae

Mitologia 
Dolos – figura della mitologia greca, figlio della Notte